Мари́я Влади́мировна Шу́рочкина () — российская синхронистка. двукратная Олимпийская чемпионка (2016, 2021), 11-кратная чемпионка мира. Заслуженный мастер спорта России. Дочь Владимира Шурочкина и Оксаны Владимировны Шурочкиной, младшая сестра певицы Нюши.

Карьера 
На юниорском чемпионате Европы 2010 года стала двукратной чемпионкой Европы. В 2012 году на юниорском чемпионате мира заняла четвёртое место в индивидуальной программе в новой дисциплине «фигуры». В 2013 году в комбинации и группе стала чемпионкой Универсиады-2013.

На чемпионате мира в Барселоне стала чемпионкой мира в соревновании групп и комбинации.
Олимпийская чемпионка Игр в Рио-де-Жанейро и в Токио.

Студентка Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма.

Награды 
 Орден Почета (11 августа 2021 года) — за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония).
 Орден Дружбы (25 августа 2016 года) — за высокие спортивные достижения на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия), проявленные волю к победе и целеустремлённость.
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (19 июля 2013 года) — за высокие спортивные достижения на XXVII Всемирной летней универсиаде 2013 года в городе Казани.
 Заслуженный мастер спорта России (31 декабря 2013 года).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  Марии Шурочкиной.
 
 

Синхронисты России
Олимпийские чемпионки по синхронному плаванию
Олимпийские чемпионы от России
Олимпийские чемпионы от Олимпийского комитета России
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Синхронисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Синхронисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по синхронному плаванию
Чемпионы Европы по синхронному плаванию